La avenida 28 de Julio es una de las principales avenidas de la ciudad de Lima, capital del Perú. Se extiende de oeste a este en los distritos de Jesús María, Lima y La Victoria a lo largo de 31 cuadras.

Recorrido 
Inicia en la avenida Brasil, en el triple punto limítrofe de los distritos de Breña, Jesús María y Lima. En sus 7 primeras cuadras fija el límite entre Jesús María y Lima. En este tramo se encuentra el colegio Reina de los Ángeles asi mercado mayorista '03' de Lima.

Entre las cuadras 6 y 7 está ubicada la plaza Jorge Chávez, punto de confluencia de las avenidas Guzmán Blanco y Salaverry y el jirón Washington. En esta esquina se encuentra el edificio del Ministerio de Defensa y uno de los accesos al Campo de Marte. 

Entre las cuadras 7 y 8, la avenida 28 de Julio pasa sobre un paso a desnivel soterrado que comunica la avenida Garcilaso de la Vega por el norte con las avenidas Arequipa y República de Chile por el sur. Las cuadras 8, 9 y 10 pertenecen solo al Cercado de Lima, hay una alameda en el centro y en cuya final se emplaza el Parque de la Exposición.

Después de cruzar el Paseo de la República, la avenida ingresa al distrito de La Victoria. Esta zona se destaca por la presencia de terminales de buses de transporte interprovicial. En la cuadra 11, el tráfico con sentido de circulación de oeste a este es derivado por la avenida José Gálvez con dirección a la avenida Bausate y Meza, convirtiéndose en una avenida de un solo sentido.

En la cuadra 13 está ubicada la plaza Manco Cápac, circundada por las avenidas Manco Cápac, Bausate y Meza e Iquitos. A partir de este punto la avenida posee un carácter más popular, se encuentran más terminales de buses, además de la Comisaría de la Victoria, en esta zona se encuentran barrios como Mendocita, Magisterial y la unidad vecinal El Porvenir. A partir de la cuadra 25, la avenida 28 de Julio fija el límite entre La Victoria y el Cercado de Lima, a su vez que delimita por el norte al emporio comercial de Gamarra.

En la intersección con la avenida Aviación está proyectada la construcción de una estación subterránea que formará parte de las líneas 1 y 2 del metro de Lima y Callao, a la vez que la avenida vuelve a ser una arteria de doble sentido de circulación. En sus últimas cinco cuadras atraviesa una zona en la que predomina el comercio informal, asimismo, el tránsito vehicular es ahora muy escaso comparado con el de sus primeras 20 cuadras. Finalmente, la avenida 28 de Julio confluye en la avenida Nicolás de Ayllón, muy cerca del límite con el distrito de El Agustino.

Galería

Referencias

Enlaces externos 

28 de Julio
Distrito de Lima
Distrito de Jesús María
Distrito de La Victoria